Momo, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében
momo, tibeti étel
Momo, japán hadihajó (romboló)
Momentum Mozgalom, magyarországi politikai párt
Momo, a Tonga Birodalom 10. uralkodója

Művészet
Momo, Michael Ende meseregénye
Momo, Michael Ende azonos című regénye nyomán 1986-ban kiadott nyugatnémet-olasz film Johannes Schaaf rendezésében 
Momo, Michael Ende azonos című regénye nyomán 2001-ben kiadott olasz-német rajzfilm  Enzo d’Alò rendezésében
MoMo Art Csoport

Sport
Momo (1982) Jerónimo Figueroa Cabrera, spanyol labdarúgó
Momo, olasz autóversenyző csapat